Reproduction  — дебютный студийный альбом британской синтипоп-группы The Human League, изданный в октябре 1979 года лейблом Virgin Records.

Об альбоме 
Альбом не сыскал коммерческого успеха, но единственный сингл из него, «Empire State Human», добился большого успеха в Великобритании, он занял шестьдесят второе место в британском чарте.

На эту работу The Human League оказал влияние немецкий электронный коллектив Kraftwerk.
Альбом состоит из 9 композиций, записанных в стиле новая волна с элементами индастриала.
Продюсером альбома был Колин Тёрстон, работавший ранее с Игги Попом и Magazine.

Reproduction был переиздан в 1980 и попал в чарт Великобритании на тридцать четвертую строчку, а в 1988 Британская ассоциация производителей фонограмм присвоила ему золотой статус.
В альбом была включена кавер-версия The Righteous Brothers — «You've Lost That Loving Feeling», а также перезаписанная версия «Circus of Death», размещённая на стороне Б сингла «Being Boiled».

Список композиций 

Бонус-треки переиздания 1980 года

Участники записи 
Иэн Крейг Марш — композитор, синтезатор, вокал
Филип Оки — композитор, клавишные, синтезатор, вокал
Колин Тёрстон — продюсер
Мартин Уэр — синтезатор, вокал
Филип Эдриан Райт — клавишные, синтезатор

Литература 
  via

Примечания 

Альбомы The Human League
Альбомы Virgin Records
Дебютные альбомы 1979 года
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы на английском языке